Михайло-Павловск — село в Кыринском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Михайло-Павловское».

География 
Село находится в восточной части района, вблизи государственной границы с Монголией, на расстоянии примерно 74 километров (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от села Кыра. Абсолютная высота — 936 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и относительно жарим и влажным летом. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 12 — 18 °С. Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −24 °С Годовое количество осадков — около 350 мм.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,4 %, женщины — соответственно 50,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 457 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт и отделение Почты России.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц.

Примечания 

Населённые пункты Кыринского района